Miejscowości w Anglii:
 Norwich – miasto w Anglii

Miejscowości w USA:
 Norwich – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Norwich – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Norwich – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Norwich – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Norwich – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Norwich – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
Gminy w USA:
 Norwich (ang. Norwich Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Norwich (ang. Norwich Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Norwich (ang. Norwich Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Norwich (ang. Norwich Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Miejscowości w Kanadzie:
 Norwich w Ontario